Die Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2014 waren ein Damentennisturnier in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 3. bis 11. Mai 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer